Њу Карлајл има више значења:
 Њу Карлајл (Индијана)
 Њу Карлајл (Охајо)